Verzweigungsdiagramme bezeichnet
 Baumdiagramm im Allgemeinen
 Verzweigungsdiagramme bei Dynamischen Systemen siehe Bifurkation (Mathematik)